Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі через гіпоклікемію.

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес з рахунком 2–6, 6–2, 6–1. Це був перший титул Вільямс у тому сезоні і 30-й у кар'єрі.

Сіяні гравчині 
Тенісистки до дев'ятої сіяної вийшли без боротьби у друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Family Circle Cup
2004